L'Alberg de Pineta és un edifici de la vall de Pineta situat a Bielsa (Sobrarb) que obrí com a sanatori antituberculós el 20 de juny de 1931. El 1928 va ser projectat per l’arquitecte Joaquim Porqueras i va ser promogut per la empresa «Sanatorios del Pirineo Aragonés S. A.», fundada pel doctor Isaac Nogueras, metge tisiòleg nascut a la comarca del Sobrarb i que també va fundar el sanatori de Boltaña. En la Guerra Civil espanyola va ser usat per la 43a Divisió de l'Exèrcit Popular de la República i va ser bombardejat i destruït el 1938. El 1948 va ser adquirit per la Mútua L'Aliança. Des del 1964, quan el comprà Escola Pia de Catalunya, és una casa de colònies. El nom que li van posar, Casa Jordi Turull, és en homenatge a l'escolapi Jordi Turull, que morí a la vall de Pineta pujant al cim del Mont Perdut el 1963. L'edifici està catalogat com a patrimoni arquitectònic.

Referències

Enllaços externs 
 Web de Colònies Jordi Turull
 Notícia de Jordi Turull i Sanahuja a l'Arxiu de l'APEC

Bielsa
Edificis de la província d'Osca
Orde dels escolapis